Јелена може бити: 

 Јелена (име), женско име
 Јелена (притока Волхова), река у Русији
 Јелена (град), град у средишњој Бугарској, у оквиру Трновске области
 Јелена Тројанска, личност из епа Илијада и Тројанског рата
 Јелена Тројанска (филм), америчко-италијански филм
 Јелена (филм из 2011), руски филм
 Јелена (ТВ серија), српска ТВ серија
 Јелена (албум Мирослава Илића), је сингл плоча Мирослава Илића из 1977. године
 Јелена (албум Јелене Карлеуше), је албум Јелене Карлеуше из 1998

Особе 
 Јелена (мајка Константина Великог)
 Јелена Угарска (хрватска краљица), хрватска краљица, жена краља Дмитра Звонимира
 Јелена Вукановић, угарска краљица, жена краља Беле II 
 Јелена (супруга Стефана Душана)
 Јелена (жена Константина VIII)